Pervomaiscoe, comune della Moldavia nel distretto di Drochia
 Pervomaiscoe, comune della Moldavia nel distretto di Hîncești